Футбольный клуб ХАШК ( — Хорватский академический спортивный клуб) может означать следующие клубы:
 ХАШК (футбольный клуб, 1903)
 ХАШК (футбольный клуб, 1990)